Натуральне число 748
 748 рік до нашої ери
 748 рік нашої ери